Blevins ist der Name mehrerer

Personen:
 Bret Blevins (* 1960), US-amerikanischer Comiczeichner, Maler und Storyboard-Künstler
 Christopher Blevins (* 1998), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Frank Blevins († 2013), australischer Politiker
 Jerry Blevins (* 1983), US-amerikanischer Baseball-Spieler der MLB
 Nick Blevins (* 1988), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Richard Tyler Blevins, bekannt als Ninja (Streamer), amerikanischer Streamer
 Ronnie Gene Blevins (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blevins (Arkansas), im Hempstead County
 Blevins (Kentucky), im Lawrence County
 Blevins (Tennessee), im Carter County
 Blevins (Texas), im Falls County
 Blevins Acre, im Catoosa County, Georgia
 Blevins Corner, im Lunenburg County, Virginia
 Blevins Crossroads, im Alleghany County, North Carolina

Sonstiges:
 Blevins Fork, Fließgewässer im Lawrence County, Kentucky
 Blevins Mine, Mine im Carter County, Tennessee